Acrílico – polimetil-metacrilato, material termoplástico rígido e transparente, também conhecido como "vidro acrílico"
 Tinta acrílica – tinta sintética de secagem rápida que contém pigmento em suspensão numa emulsão de polímero acrílico
 Ácido acrílico – ácido monocarboxílico, insaturado, de cadeia normal
 
 Fibra acrílica – polímero sintético que contém no mínimo 85% de acrilonitrilo